В административном отношении Болгария делится на 28 областей (), которые подразделяются на 266 общин ().

Общины руководятся кметами. Центральное государственное управление в областях осуществляется «областными управителями», которых назначает Совет министров. В соответствии с Регламентом Европейского союза № 1059/2003, территория Болгарии разделяется на два региона первого порядка и шесть регионов второго порядка. Они не являются административно-территориальными единицами, а только статистическими зонами страны.

Местное самоуправление 

Общины являются основными административно-территориальными единицами, в которых осуществляется местное самоуправление.

Каждую общину возглавляет кмет, выбираемый гражданами общины местными выборами путём прямого, равного и тайного голосования через каждые 4 года. В отличие от руководителей центральной власти — президент, премьер-министр — для кмета нет ограничения количества сроков пребывания в должности. Так, в 2007 году местные выборы в селе Божурка в 10-й раз подряд выиграл Хрюстен Ахмедов, который тогда занимал должность кмета уже 36-й год подряд.

Местные органы самоуправления называются «Общинные советы» (). Членов общинных советов называются «общинные советники» (). Их выбирают также местными выборами. Они следуют за кандидатом в кметы в бюллетене той же партии (того же блока) на местных выборах и входят в состав совета пропорционально результатам выборов. Общинный совет помогает кмету управлять общиной (так как большинство состоит из представителей той партии или коалиции, которую представляет кмет) и контролирует его действия (так как в муниципальных советах есть меньшинство из оппозиционных представителей тех партий или блоков, которые проиграли выборы).

Общинные советники получают гонорар после каждого заседания совета, но они невелики, почти никогда не являются их основным доходом. В мелких общинах советниками становятся люди из местной интеллигенции — юристы, врачи, предприниматели. Чем больше община, тем больше представителей крупного бизнеса и профессиональных политиков входит в состав муниципального совета.

Крупные общины делятся на «кметства» (каждое с населением не менее 350 чел.), которые возглавляют «кметские наместники», назначаемые кметом общины.

Общины 3 самых крупных городов (София, Пловдив, Варна) административно делятся на районы, включающие части этих городов и другие населенные пункты:
 Столичная община имеет 24 района, 4 города (София, Банкя, Нови-Искыр, Бухово), 34 села;
 Община Пловдив имеет 6 районов, 1 город (Пловдив);
 Община Варна имеет 5 районов, 1 город (Варна), 5 сёл.

Районные администрации возглавляют «районные кметы», выбираемые местными выборами.

Областная администрация 

Территория Болгарии делится на 28 областей, в каждую из которых административно входит в среднем 8-9 общин.

Области являются основными административно-территориальными единицами, в которых осуществляется центральное государственное управление. Областями руководят «Областные управители» (Областен управител), которых назначает Совет министров.

У каждой региональной службы — полиции, здравоохранения, экологического надзора и т. д. — есть собственная субординация вплоть до соответствующего министра. Областные управители организуют взаимодействие и оперативно руководят согласованием действий разных центральных государственных служб на местном уровне.

Названия общин и областей соответствуют названиям их административных центров. Город София является административным центром как большой по территории Софийской области, так и маленькой по площади столичной Области София (называемой также Город София, София — город, София — столица, Столичная область).

Области Болгарии

Регионы Болгарии 
Регионы планирования Болгарии — территориальные единицы, образованные в соответствии с Регламентом Европейского союза № 1059/2003. Регионы созданы для планирования, программирования, управления, ресурсного обеспечения, наблюдения и оценки регионального развития в соответствии с общей классификацией территориальных единиц для статистических целей, использующейся в Европейском союзе. Данные регионы не являются административно-территориальными единицами, а только статистическими зонами страны.

Территория Болгарии разделяется на 2 региона первого порядка и 6 регионов второго порядка:

Регион «Северная и Юго-Восточная Болгария»:

Регион «Юго-Западная и Южно-Центральная Болгария»:

История

Области 1987 — 1998 
C августа 1987 по конец 1998 года Болгария делилась на 8 областей и 1 городскую (столичную) область:

 Бургаская область. Центр — Бургас
 Варненская область. Центр — Варна
 Ловечская область. Центр — Ловеч
 Михайловградская область (с 1993 — Монтанская). Центр — Михайловград (в 1993 переименован в Монтану)
 Пловдивская область. Центр — Пловдив
 Разградская область (с 1990 — Русенская). Центр — Разград (в 1990 перенесён в Русе)
 Город София. Центр — София
 Софийская область. Центр — София
 Хасковская область. Центр — Хасково

См. также 
 ISO 3166-2:BG

Примечания